Sinisalo ist der Familienname folgender Personen:

 Helmer-Rainer Sinisalo (1920–1989), karelisch-sowjetischer Komponist
 Ida Sinisalo (* 1997), finnische Beachvolleyballspielerin
 Ilkka Sinisalo (1958–2017), finnischer Eishockeyspieler
 Johanna Sinisalo (* 1958), finnische Schriftstellerin
 Jukka Sinisalo (* 1982), finnischer Fußballspieler
 Taisto Sinisalo (1926–2002), finnischer Politiker
 Tomas Sinisalo (* 1986), finnischer Eishockeyspieler
 Veikko Sinisalo (1926–2003), finnischer Schauspieler
 Viljami Sinisalo (* 2001), finnischer Fußballtorhüter